Vāli – il re vānara delle scimmie fratello di Sugriva e nemico di Hanuman
 Vali – gruppo musicale di origine bosniaca composta da rifugiati politici
 Vàli – gruppo musicale norvegese
 Váli – divinità della mitologia norrena, figlio di Odino e della gigantessa Rindr 
 Váli – un gigante, figlio di Loki e Sigyn.
 Valì o Wālī (lett. "governatore") – carica amministrativa che prende il nome dalle provincie conquistata dagli Arabi musulmani e assoggettata al potere arabo-islamico (wilāya)